Конвой: від (: супроводження) — багатозначний термін:

Військова справа 

 Конвой — охорона, приставлена до якогось об'єкта, що знаходиться у процесі транспортування;
 Конвой суден — група транспорту й торговельних суден, що пересувається під охороною військових кораблів для захисту від противника.
 Конвой (військова справа) — військовий підрозділ (команда, окремий військовослужбовець), призначений для забезпечення охорони та супроводу військовополонених, а також осіб, що знаходяться під слідством та судом або засуджені військовим трибуналом. Також в широкому порозумінні застосовується для визначення військового підрозділу, що призначений для захисту військових колон з вантажами від раптового нападу противника.

Кінематограф 
 Конвой (фільм) — низка художніх фільмів виробництва американського кінематографу:
 Конвой (фільм, 1927) — американський німий фільм з Ловеллом Шерманом в головній ролі;
 Конвой (фільм, 1940) — американський військовий фільм з Клайвом Бруком в головній ролі;
 Конвой (фільм, 1978) — американський фільм-екшн з Крісом Крістофферсоном, Ернестом Боргнайном та Елі Макгроу в головних ролях.

Топоніміка 
 Конвой (Ірландія) — село в графстві Донегол, в Ірландії.
 Конвой (Ван-Верт, США) — село в окрузі Ван-Верт, в штаті Огайо, США.

Посилання 
 Конвой  //